Una tabella in un database relazionale e in un database flat file è un insieme di elementi (valori) utilizzando un modello di colonne verticali (che sono identificate con il loro nome) e righe orizzontali, la cella del database è l'unità in cui una riga e colonna si intersecano. Una tabella del database ha un numero già specificato di colonne, ma può avere un qualsiasi numero di righe. Ogni riga è identificata dai valori che compaiono in un particolare sottoinsieme di colonna che è stata identificata come una chiave univoca, l'indice.

Tabella è un altro termine per la relazione del database, un insieme di tuple; anche se vi è la differenza che una tabella è di solito un multinsieme di righe in cui una relazione è un insieme che non consente duplicati. Oltre alle righe di dati reali, alle tabelle del database generalmente sono associati con loro alcuni metadato, come ad esempio i vincoli (predicato funzionale) sulla tabella o sui valori all'interno di particolari colonne.

I dati in una tabella non devono essere fisicamente memorizzati nel database. Le viste sono anche tabelle relazionali, ma i loro dati sono calcolati in fase di query. Un altro esempio sono gli alias, che rappresentano un puntatore a una tabella in un altro database.

Note

Voci correlate 
 Colonna virtuale
 Modello relazionale
 Record (database)
 Tabella pivot
 Dataset
 Report informativo
 Matrice
 Database

Teoria delle basi di dati
Basi di dati
Sistemi informativi
Modellazione dei dati